W.F.Barker kan som auktorsförkortning betyda:

 Winsome Fanny Barker
 Winsome Fanny 'Buddy' Barker

Robotskapade auktorsförkortningar